Pere Casas Abarca (Barcelona, 1875 - 1958), pintor, escultor, fotògraf i cartellista català.
 Pere Casas Torres (Terrassa, 1957), compositor de música contemporània català.
 Pere Casas i Zarzuela (Ceuta, 1955), polític català, regidor de Barcelona per la CUP.